K.M.S.K. Deinze (voluit Koninklijke Maatschappij Sportkring Deinze) is een Belgische voetbalclub uit Deinze. De thuiswedstrijden vinden plaats in de Dakota Arena. De club is bij de Voetbalbond aangesloten met stamnummer 818.

Geschiedenis
De club werd opgericht op 12 maart 1926. Op 20 maart werd de erkenning van de Belgische Voetbalbond ontvangen, de club kreeg als SK Deinze stamnummer 818 toegewezen. Enkele belangrijke figuren tijdens de oprichting waren kinderrijtuigenfabrikant Emile Torck, zijn zoon Georges Torck en garagehouder Albert Van Den Poel. Men speelde op een terrein bij Astenedreef. De volgende jaren speelde Deinze bijna altijd in de hogere provinciale reeksen.

In 1940 onderbrak men de activiteiten, het terrein was herschapen tot een autokerkhof. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd onder voorzitter Georges Torck en ondervoorzitter Achiel De Clercq de vereniging verder uitgebouwd, en werd er ook aan hockey, zwemmen en tafeltennis gedaan. Vanaf 1946 hield men het weer bij voetbal.

De jaren nadien ging de opgang van de club verder, en speelde de club in de nationale bevorderingsreeksen of in de hoogste provinciale reeksen. In 1978 verhuisde de ploeg naar het nieuwe Burgemeester Van de Wiele Stadion in De Brielmeersen, aangelegd door het stadsbestuur. In 1982 speelde Deinze voor het laatst in de provinciale afdelingen, dat jaar werd opnieuw een promotie naar bevordering afgedwongen. In 1988 nam Georges Torck afscheid als voorzitter, bedrijfsleider Marc Hoste volgde hem op.

In 1992 en 1993 vierde Deinze twee opeenvolgende kampioenstitels, waardoor het doorstootte naar tweede nationale. In 1997 bereikte de club de eindronde onder het bewind van trainer Eddy Mestdagh, maar een promotie naar eerste klasse lukte niet. In 2001 kon Deinze slechts via extrasportieve redenen het behoud in tweede klasse verzekeren, toen KFC Turnhout (dat tweede was geworden) geen licentie kreeg van de KBVB en degradeerde.

Op het einde van het seizoen 2008-2009 degradeerde Deinze naar derde klasse, waar het zes seizoenen doorbracht. In het seizoen 2009-2010 mocht Deinze deelnemen aan de eindronde voor promotie, maar verloor het van ROC de Charleroi-Marchienne. Ook drie jaar later streed Deinze voor promotie via de eindronde. De club was dat seizoen pas dertiende geëindigd was, maar had wel een periodetitel gewonnen. In de eindronde werd verloren van KRC Mechelen. Een jaar later (seizoen 2013-2014) nam Deinze nogmaals deel aan de eindronde, maar verloor het van Union Saint-Gilloise. Een jaar later volgde uiteindelijk toch de promotie naar tweede klasse.

Sinds de competitiehervorming in 2016 speelde Deinze in de Eerste klasse amateurs.

In 2017 kocht de club het Burgemeester Van de Wielestadion voor 521.000 euro van de stad.

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal Deinze in Eerste klasse B (voetbal België) uitkomen, nadat ze met voorsprong op de eerste plaats stonden toen de competitie in 2019-2020 vervroegd tot een einde gekomen was.

Selectie 2021/22

  = aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Trainers

 2005-2006  Eddy Mestdagh,  Wim Delbaere,  Marc Brys
 2006-2007  Gerrit Laverge
 2007-2008  Gerrit Laverge,  Ronan Deneir,  René Verheyen
 2008-2009  René Verheyen
 2009-2010  Franky Dekenne
 2010-2011  Franky Dekenne
 2011-2012  Franky Dekenne
 2012-2013  Nico Vanderdonck,  Yves Van Borm
 2013-2014  Yves Van Borm
 2014-2015  Yves Van Borm,  Jurgen Van Herreweghe,  Jan Ceulemans
 2015-2016  Dennis van Wijk,  Geoffrey Claeys
 2016-2017  Regi Van Acker
 2017-2018  Regi Van Acker
 2018-2019  Regi Van Acker
 2019-2020  David Gevaert
 2020-2021  David Gevaert,  Cédric Vlaeminck
 2021-2022  Wim De Decker
 2022-2023  Takahisa Shiraishi,  Antonio Calderón,  Marc Grosjean

Bekende (oud-)spelers

Externe link 
 Officiële website

Deinze
Sport in Deinze
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen